Phylloporia – rodzaj grzybów
 Phylloporia – rodzaj motyli